A nyomkövetés szó jelentései:
  Nyomkövetés, csapázás, a vaddisznó téli vadászati módja friss porhóban
 nyomkövetés,  kriminalisztikai eszköz
  nyomkövetés, postai szolgáltatás az egyes küldeménytípusok feladásáról, kézbesítéséről, kézbesíthetetlenségének okáról vagy letétbe helyezéséről való informálódás érdekében
 Nyomkövetés alapú szemétgyűjtés a biztonságos memóriakezelés  egy formája a számítástechnikában
 Nyomkövetés, radioaktív anyaggal való nyomjelzés segítségével az anyag mozgásának megfigyelése állati, növényi és emberi szervezetben vagy más rendszerben